Кампо Сан Луис има више значења:

 Кампо Сан Луис (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Сан Луис (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику